Васили́й Никола́евич Коре́льский (род. 25 декабря 1976, посёлок Самодед, Плесецкий район, Архангельская область) — российский тележурналист, медиатренер, Академик Евразийской академии телевидения и радио (EATR), член Союза журналистов России, член Международной спортивной ассоциации прессы, эксперт Европейской медиаакадемии (Брюссель, Бельгия).

Биография 
Закончил Архангельскую государственную медицинскую академию по специальности врач-психотерапевт, но уже на втором курсе вуза пришёл работать на Архангельскую государственную телерадиокомпанию «Поморье». Был продюсером, редактором, корреспондентом, ведущим, руководителем региональной службы теленовостей. В структуре Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) с 2002 года. Автор и ведущий многих телепроектов: «Философия сильных», «Персона», специальные выпуски-приложения к информационной программе и др. После скандального увольнения из программы «Вести» (Москва) перешёл в Студию специальных проектов Первого канала (программы «Пусть говорят», «Давай поженимся», «Модный приговор» и др.). В 2009 году возглавил телевизионный образовательный холдинг «Останкино». Открыл учебные мастерские Александра Гордона, Андрея Максимова, Веры Глаголевой, Александра Збруева, Иосифа Кобзона, Марка Захарова, Аллы Пугачевой, Николая Сванидзе, Александра Васильева и многих других. В 2011 году стал руководителем отдела по связям с государственными и общественными организациями предприятия контура ГК «Росатом» по реализации Межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Создавал пресс-службу Управления судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Автор и преподаватель учебных курсов «Мастерство телеведущего», «Тележурналистика», «Коммуникационный менеджмент», «Связи с общественностью». Многие ученики стали известными теле- и радиоведущими, pr-специалистами. Эксперт рабочих групп по формированию и оценке деятельности СМИ (зарубежных, центральных, региональных). Занимается общественной деятельностью (заместитель начальника по взаимодействию со СМИ Общественной организации «Комиссия по борьбе с коррупцией РФ) и благотворительностью (Благотворительный фонд «Подари жизнь»).  Женат. Сын Илья профессионально занимается танцами.

Образование 
 Архангельская государственная медицинская академия
 Институт права и повышения квалификации
 Президентская программа подготовки управленческих кадров
 Школа телевидения Би-Би-Си (Великобритания)
 Интерньюс: Руководство телекомпанией, Телевизионное мастерство.

Награды 
 Орден «За благородство помыслов и дел I степени».
 Медали Чести первой и второй степени от Комиссии по борьбе с коррупцией Российской Федерации.
 Медаль «За мужество и гуманизм» от Министерства внутренних дел.

Примечания 
 - Жюри 5 фестиваля детского телевидения «Включайся!» - http://nat.aradio.ru/?an=on_off_2010juri
- Зачем PR-отрасли социальная благотворительность? - 
 http://www.raso.ru/news/raso/news48400.html
- Вице-президент МТОХ "Останкино" Корельский Василий Николаевич на радио "Сити fm" в программе "VIP лимита" - http://www.mitro-tv.ru/press/press_34.html
- МИТРО "за" создание единого интернет - пространства для студентов!
http://mitro-ostankino.livejournal.com/1684.html
- МИТРО выбирает путь международного сотрудничества! - http://mitro-ostankino.livejournal.com/2927.html
- Российско-турецкие отношения: Василий Корельский – начальник отдела по связям с государственными и общественными организациями АО по генерации электроэнергии АЭС "Аккую": "Мы идем строго по графику"
http://www.turkishnews.ru/rossiisko-tureckie-otnosheniya/news/vasiliy-korelskiy--nachalnik-otdela-po-svyazyam-s-gosudarstvennymi-i-obschestvennymi-organizaciyami-ao-po-generacii-elektroenergii-aes-akkuyu-my-idem-strogo-po-grafiku
- Василий Корельский - известный тележурналист "Первого канала". 1 ноября он провел мастер класс на тему "Новостное телевидение". http://www.ynpress.com/examples/my-components/news/5766/
- ОТЧЕТ  О ДЕСЯТОМ ЮБИЛЕЙНОМ ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ-ВЫСТАВКЕ «ГОСЗАКАЗ-2014» -  http://www.forum-goszakaz.ru/archive/forum2014/
- Профильные комитеты - ГИЛЬДИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ по государственному и муниципальному заказам
http://www.ooogos.ru/about/structure/profilnye-komitety/
- «Живите  сегодня, живите вкусно!» -  http://jiraf-smi.susu.ac.ru/index.php?catid=1:latest-news&id=95:-lr&Itemid=50&option=com_content&view=article;
- Молодёжный медиа-форум «Фокус» - http://civil-society.donland.ru/Blog/ViewPost.aspx?ItemID=80873&mid=90327&pageid=97328
- Бумеранг вернулся в Орленок - http://www.center-orlyonok.ru/?curPos=40
Дневник форума «Бумеранг» - https://web.archive.org/web/20160304120302/http://www.debilu.forum-bumerang.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=238&Itemid=240
- «Каббалистический форум» - http://rutube.ru/video/92eba612fa300d48f7a69e5bebd7046c/
- Василий Корельский: Настоящий журналист должен знать цену каждому слову - https://web.archive.org/web/20160304205252/http://www.rusmia.ru/index.php?catid=3:intervyu&id=1320:vsiliykorelskiy&option=com_content&view=article
- «Каббалистический форум» - http://rutube.ru/video/92eba612fa300d48f7a69e5bebd7046c/
- Форум «Бумеранг» - территория медиадетства -
https://web.archive.org/web/20160304223604/http://aminews.ru/forum-bumerang-territoriya-mediadetstva/
- МЫ – МЕДИАЛИДЕРЫ! 
HTTP://PERVAYAPOLOSA.COM/?P=1469 -
- И пока планета вертится – мы обязательно встретимся!
http://www.molportal.ru/i-poka-planeta-vertitsya-%E2%80%93-my-obyazatelno-vstretimsya
- Волга, до встречи… - http://primrep.ru/2012/05/volga-do-vstrechi-3/
- Академия телевидения и радио - https://web.archive.org/web/20140810160945/http://academytvr.am/index.asp?Lng=1&ID=20
- Волжские встречи -
http://www.muravlenko.com/administraciya-goroda/administraciya/upravleniya/upravlenie-kultury-sporta-i-molodezhnoy-politiki/novosti-uksimp/10033-volzhskie-vstrechi.html
- Журналист и ведущий АГТРК "Поморье" 1995-2007г. - https://web.archive.org/web/20140802213945/http://www.pomorie.ru/tv/yubiley/vasiliy-korelskiy
-Тренинги  - https://web.archive.org/web/20150223152757/http://utrikus.ru/main.php?reg=2
- Зачем PR-отрасли социальная благотворительность? – https://web.archive.org/web/20160304114414/http://www.luchnik.ru/partnernews/209/
- Анонс онлайн-трансляции мероприятий деловой программы -
 https://web.archive.org/web/20160305154056/http://xn----7sbabaacs6aec3af7c5b0a.xn--p1ai/forum2014.php
- ЭКСПЕРТЫ - https://web.archive.org/web/20161101025928/http://goskonsalt.com/experts/20/
- Международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий "Волжские встречи-24" 2013 - http://www.probumerang.tv/events/event7/press/

Журналисты России